Босна — многозначный термин.

Топонимы 
 Босна — река в Боснии и Герцеговине.
 Босна — самоназвание Боснии; в русском языке известно по названиям некоторых организаций и мероприятий (см. ниже).
 Босна — село в Болгарии.

Спортивные организации 
 Босна — боснийский футбольный клуб из города Високо.
 Босна — боснийский баскетбольный клуб из города Сараево.

Другое 
 Босна — австрийское блюдо.
 «Босна» — спецподразделение полиции Боснии и Герцеговины.
 Босна — австро-венгерский, югославский и позднее хорватский корабль класса монитор.
 Босна 2008 — двухкруговой шахматный турнир, прошедший в Сараево в 2008 году.
 Босна 2009 — двухкруговой шахматный турнир, прошедший в Сараево в 2009 году.

См. также 
 Млада Босна — сербско-боснийская революционная организация в конце XIX — начале XX в.
 Хорватская республика Герцег-Босна — непризнанное государство в Боснии и Герцеговине, существовавшее в период между 1991 и 1994.